

Codici 
 PII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairbanks Phillips (Stati Uniti)
 pii – codice ISO 639-3 della lingua pini

Biochimica
 PII – proteina regolatrice della cascata enzimatica che regola l'attività dell'enzima glutammina sintetasi

Altro 
 Pii è il nome tedesco del Pokémon Cleffa.